Valdštejnsko má více významů: 
 Valdštejnsko (zámecký komplex), zámecký komplex na území obce Březovice v okrese Mladá Boleslav, kulturní památka, též název okolního lesa
 Valdštejnsko (dvůr), hospodářský dvůr v katastrálním území Mašov u Turnova a evidenční části Turnov města Turnov v okrese Semily, asi 1 km severovýchodně od hradu Valdštejna, kulturní památka
 Valdštejnské panství, panství spadající pod hrad Valdštejn